

Роузбад — місто, штат Міссурі
 Роузбад — місто, штат Техас
 Роузбад — переписна місцевість, штат Монтана
 Роузбад — переписна місцевість, штат Південна Дакота